Emirdağ (district)
 Emirdağ (stad)